Mollaghasemi ist der Familienname folgender Personen:

 Hossein Mollaghasemi (1933–2022), iranischer Ringer
 Mahmoud Mollaghasemi (* 1929), iranischer Ringer